Lois Lane — personagem da DC Comics
 Lois Lane (Smallville) — personagem da série de televisão Smallville
 Lois Lane (revista em quadrinhos)

Desambiguações de quadrinhos